Hugo Rodríguez (ur. 1958) – argentyński reżyser
 Hugo Rodríguez (ur. 1959) – meksykański piłkarz
 Hugo Rodríguez (ur. 1985) – meksykański piłkarz
 Hugo Rodríguez (ur. 1989) – hiszpański piłkarz
 Hugo Rodríguez (ur. 1990) – meksykański piłkarz
 Hugo Rodríguez (ur. 1991) – francuski piłkarz